

Aziende 
 SAME, azienda produttrice di trattori agricoli
 Same Govj, distributrice milanese per corrispondenza di prodotti d'importazione
 SAME Deutz-Fahr, un'azienda produttrice di macchine agricole

Geografia 
 Samé Diomgoma, comune del Mali nel circondario di Kayes
 Same, città di Timor Est
 Same, cittadina della Tanzania
 Distretto di Same, in Tanzania